Pekkalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1895-1958), compétiteur finlandais de voile olympique
 (né en 1925), joueur finlandais de hockey sur glace
Juho Aarne Pekkalainen (1895-1958), compétiteur finlandais de voile olympique
 (né en 1939), écrivain et journaliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois